most – budowla inżynierska

Informatyka 
 most – krawędź, której usunięcie zwiększa liczbę spójnych składowych
 Most – strukturalny wzorzec projektowy

Geografia 
 most skalny – forma rzeźby skalnej
 Most – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali
 Most – miasto w Czechach, siedziba powiatu Most
 Most – wieś w Słowenii, w gminie Mokronog-Trebelno
 Most Adama – archipelag należący do Indii

Historia 
 Operacja „Most” – akcja w czasie II wojny światowej
 Most – operacja transportowa Żydów

Medycyna i Nauka 
 most protetyczny – uzupełnienie protetyczne
 most – część mózgu
 most – pojęcie z zakresu teorii grafów
 MOST – sonda kosmiczna przeznaczona do precyzyjnego badania zmienności jasności gwiazd

Technologia 
 most – most (ang. bridge) rodzaj przełącznika, w sieciach komputerowych
 MOST – język programowania
 MOST – magistrala komunikacyjna
 most napędowy
 most powietrzny

Inne 
 Most – program mobilności studentów w Polsce
 Most – dokumentalny film krótkometrażowy z 1928 r.
 Most – niemiecki dramat wojenny z 1959 roku w reżyserii Bernharda Wickiego
 Most – film krótkometrażowy z 2003 r.
 most (napój) – produkowany z jabłek i gruszek w południowych Niemczech i Austrii
 Most – tytuł szóstego odcinka serialu Czterej pancerni i pies
 Most – chorwacka partia polityczna

Zobacz też 
 mostek

Linki zewnętrzne